Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Denton e Ivan Lendl che hanno battuto in finale Pavel Složil e Balázs Taróczy 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (semifinali)
 Steve Denton /  Ivan Lendl (Campioni)
 Pavel Složil /  Balázs Taróczy (finale)

 Ross Case /  Jaime Fillol (semifinali)
 John James /  Paul Kronk (quarti di finale)
 Chris Lewis /  Gianni Ocleppo (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1980